Кущіє́нко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Кущієнко Павло Максимович — український актор.